De nombreuses églises sont consacrées aux saints Côme et Damien.

En France 
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Chamboulive à Chamboulive (Corrèze)
 Église Saint-Côme-Saint-Damien de Luzarches à Luzarches (Val-d'Oise)
 Église Saint-Côme-Saint-Damien de Paris
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Serdinya à Serdinya (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Thenailles à Thenailles (Aisne)
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien à Saint-Côme-de-Fresné (Calvados)

En Russie 
 Église Saints-Côme-et-Damien-du-Pont à Pskov

En Serbie 
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien d'Azanja à Azanja
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Futog à Futog (Voïvodine)
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Kuzmin à Kuzmin (Voïvodine)
 Église Saint-Côme et Saint-Damien de Neštin à Neštin (Voïvodine)
 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien d'Ostatija à Otatija, sur le territoire du village de Koritnik

~